Erwinia steht für: 
 Erwinia, eine Gattung gramnegativer Stäbchenbakterien aus der Familie der Enterobakterien (Enterobacteriaceae)
 eine deutschsprachige elsässische Literaturzeitschrift des 19. und frühen 20. Jahrhunderts